Kuszelewscy herbu Drzewica – polski ród szlachecki
 Kuszelewscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Kuszelewscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki